Margaretha Kettler (1395-1455), een dochter van Diederik Ketteler en Elisabeth von Oer
 Margaretha Kettler (1400-1455), vrouwe op het Gut Schurenbecke, een dochter van Rutger III Ketteler en Elisabeth von Plettenberg